Con Thomas North se puede hacer referencia a:

Thomas North, traductor inglés del siglo XVI.
John Thomas North, empresario minero del siglo XIX.